Eremitage steht für:

 eine Einsiedelei

Schlösser und Museen:
 Eremitage (Sankt Petersburg), Palastkomplex und Museum
 Eremitage Amsterdam, Museum in Amsterdam
 Eremitage (Waghäusel), ein barockes Jagd- und Lustschloss

Garten- und Parkanlagen:
 Eremitage (Arlesheim)
 Eremitage (Bayreuth)

Einsiedeleien und Klöster:
 Eremitage Blaca in Kroatien, Klosterkomplex auf der kroatischen Insel Brač
 Eremitage (Bretzenheim), ein Felsenkloster
 Eremitage von Gamogna, Einsiedelei in Marradi
 Eremitage Maria Reizenborn, ehemalige Einsiedelei im Soonwald, Rhein-Hunsrück-Kreis
 Eremitage (Reken), ein lokales Wallfahrtsziel
 Wallfahrtstätte Eremitage, ein Ensemble einer katholischen Wallfahrtstätte in der Nähe des Wilnsdorfer Ortsteils Niederdielfen im Siegerland an der Bundesstraße 54.

Sonstiges:
 Eremitage (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis
 Eremitage Schwaz, Kulturverein in Schwaz

Siehe auch:
 Ermitage
 Hermitage
 L’Ermitage